Jeane est un prénom pouvant se référer à des personnes ou des personnages.

Personnes 
Jeane Dixon, astrologue américaine
Jeane Daniel Gunder, entomologiste américaine
Jeane Kirkpatrick, femme politique américaine
Jeane Manson, chanteuse américaine
Jeane Saliceti (1883-1959), peintre français

Personnages 
Jeane est un personnage de la série de jeux vidéo Suikoden
Jeane est un personnage du jeu vidéo No More Heroes

Culture 
Jeane est une chanson de The Smiths incluse dans l'album This Charming Man

Homonymie de prénom